Bula kan syfta på:

 Bula – ett blåmärke

Geografi

Guinea-Bissau 

 Bula (sektor), Cacheu, 

Robotskapade Guinea-Bissauförgreningar